El término Gobernador de Chile puede referirse a:
 Gobernador Real de Chile, autoridades que tuvo la Gobernación y Capitanía General del Reino de Chile.
 Gobernador departamental de Chile, funcionarios encargados del gobierno de los antiguos departamentos de Chile (reemplazados por las provincias)
 Gobernador provincial de Chile, funcionarios actuales encargados del gobierno de las provincias de Chile.
 Gobernador regional de Chile, funcionarios encargados del gobierno de las regiones de Chile.